Drežnica är en ort i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Sarajevo. Drežnica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Drežnica är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pliševice,  meter över havet,  km nordost om Drežnica. Närmaste större samhälle är Grude,  km sydost om Drežnica. 

Omgivningarna runt Drežnica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Drežnica är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Federationen Bosnien och Hercegovina